Князь Василий Дмитриевич Горчаков — стольник и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Сын князя Дмитрия Петровича Горчакова. Имел брата стольника и воеводу, князя Никиту Дмитриевича и сестру княжну Фёклу Дмитриевну.

Биография 
Стольник патриарха Филарета (1627-1629). Царский стольник (1636-1640). При посещении Москвы литовским послом Алексеем Песочным за столом "перед послами пить ставил" (21 марта 1635). При отъезде Государя из Москвы, находился в числе стольников, остававшихся в Москве при главном боярине (сентябрь и ноябрь 1636; май 1637). Дневали ночевал при гробе царевича Ивана Михайловича (27 января и 18 февраля 1639). Воевода в Карачеве (1640-1642). Встречал и был приставом при турецком после (сентябрь 1644). Стольник и воевода в Самаре (1644-1647). Пристав у персидского посла (январь-май 1650), у английского посла (май 1650). В чине московского дворянина сопровождал царицу Марию Ильиничну Милославскую в её поездке в Троице-Сергиев монастырь и село Покровское (28 апреля и ноябре 1650; июнь 1652). Московский дворянин, отправился в свите В.В. Бутурлина в Малороссию, для принятия присяги от гетмана Богдана Хмельницкого и от всего запорожского войска, ездил в Корсунь  для приведения жителей к присяге (1653).

Владел поместьями в Каширском и Московском уездах.

Жена: Афимья Фёдоровна урождённая Уварова, дочь Фёдора Владимировича Уварова. В приданое дано поместье в Московском уезде. От брака имели сыновей: стольников, князей Матвея и Фёдора Васильевичей.

Литература 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Горчаков Василий Дмитриевич. стр. 452-454.

Примечания 

Воеводы
Василий
Воеводы Карачева
Воеводы Самары